Una volta c'era una vecchia (There Was an Old Woman) – romanzo di Ellery Queen del 1943
 C'era una volta una vecchia (There Was an Old Woman) –  episodio della prima stagione di Alfred Hitchcock presenta
 C'era una vecchia donna (There Was an Old Woman) –  episodio della terza stagione di Ai confini della realtà (nuova serie)